Хосе Родригес:
 Родригес, Хосе (род. 1959) — кубинский дзюдоист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года.
 Родригес, Хосе Деметрио (1780—1846) — испанский ботаник, профессор ботаники.
 
 Родригес, Хосе Мануэль (род. 1951) — португальский и нидерландский фотограф и художник.